Maslinovik (otok), je otok oko 2.5 km jugozapadno od Primoštena
 Maslinovik (Starogradsko polje), starogrčka kula na Hvaru